Valmont bezeichnet:
 Valmont (Moselle), französische Gemeinde im Département Moselle 
 Valmont (Seine-Maritime), französische Gemeinde im Département Seine-Maritime mit der Abtei Valmont
 Valmont (Fluss), Fluss in Frankreich
 Valmont (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Valmont (New Mexico), Ort in den Vereinigten Staaten
 Valmont (Film), Film von Miloš Forman
 Valmont Industries, amerikanisches Unternehmen

Valmont ist der Familienname folgender Personen:
 Jacques-Christophe Valmont de Bomare (1731–1807), französischer Naturforscher
 Tamia Valmont (* 1947), französische Sängerin und Tänzerin
 Véra Valmont (* 1934), französische Schauspielerin